Александро-Мариинское училище:

 Александро-Мариинское училище (Астрахань)
 Александро-Мариинское училище (Вологда)
 Александро-Мариинское училище (Иркутск)
 Александро-Мариинское училище (Казань)
 Александро-Мариинское училище (Москва)
 Александро-Мариинское училище (Петрозаводск)
 Александро-Мариинское училище (Царское село)